HHN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Frankfurt-Hahn (Germania)